Dolja est un toponyme qui peut désigner :
Dolja, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plav ;
Dolja, un quartier de la ville de Zrenjanin en Serbie et dans la province autonome de Voivodine.